Mlynek ist der Familienname folgender Personen: 

 Helga Hinschenz-Mlynek (* um 1940), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Jürgen Mlynek (* 1951), deutscher Physiker 
 Klaus Mlynek (* 1936), wissenschaftlicher Archivar, Direktor des Stadtarchivs Hannover

Siehe auch:
 Mlýnec